Apart steht für:
 Aparthotel, Kurzform für Apartment-Hotel

 die  Filmtitel:
 Apart (Kurzfilm), Österreich
 Apart (I) (2011), USA
 Apart (II) (2020), USA

Siehe auch:
 Worlds Apart